Manneh ist der Familienname folgender Personen:
 Adama Manneh (* 1980), gambische Leichtathletin
 Alasana Manneh (* 1998), gambischer Fußballspieler 

 Ebraima Manneh, gambischer Politiker und Diplomat

 Fanta Bojang Samateh-Manneh, gambische Politikerin
 Fatou Jaw Manneh, gambische Journalistin
 Kekuta Manneh (* 1994), gambischer Fußballspieler
 Kujejatou Manneh, gambische Diplomatin
 Ousman Manneh (* 1997), gambischer Fußballspieler

Manneh steht für:
 Manneh Sillah Memorial Court, Basketballcourt in Banjul, Gambia